French Open 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22 a 24 maja na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet‎